Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 odbyła się w dniach 10 – 12 lutego 1968 roku na skoczni Le Claret i trasie biegowej w Autrans. Zawodnicy najpierw oddali po trzy skoki na normalnej skoczni (najsłabszy skok nie był liczony), a następnie musieli pokonać dystans 15 km w biegu narciarskim. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Norweg Tormod Knutsen, który zakończył wcześniej karierę. Nowym mistrzem olimpijskim został  Franz Keller z RFN, srebrny medal zdobył Alois Kälin ze Szwajcarii, a trzecie miejsce zajął reprezentant NRD, Andreas Kunz.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1968
1968